Albino Luciani (1912-1978), pape de l'Église catholique romaine, sous le nom de Jean-Paul I ;
 Brigitte Luciani (1966-), scénariste allemande de bande dessinée ;
 Clara Luciani (1992-), chanteuse française ;
 Émile Luciani (1913-1993), homme politique français ;
 François Luciani (1954-), réalisateur et scénariste français ;
 Giacomo Luciani (1948-), expert italien en géopolitique énergétique ;
 Jean-Dominique Luciani (1851-1932), administrateur français en Algérie et rédacteur d'ouvrages juridiques, ethnographiques et littéraires sur ce pays ;
 Jean-Luc Luciani (1960-), écrivain français pour la jeunesse ;
 Jean-Marie Luciani (1921-1988), dirigeant sportif ;
 Maria Addolorata Luciani (1920-1954), religieuse passioniste italienne ;
 Nicoletta Luciani (1979-), joueuse italienne de volley-ball.